Тлакоапа има више значења:

 Општина Тлакоапа (Гереро), општина у савезној држави Гереро у Мексику
 Тлакоапа (Тлакоапа, Гереро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Тлакоапа (Хосе Хоакин де Ерера), насеље у савезној држави Гереро у Мексику